Операция «Возмездие»:

 Операция «Возмездие» (1987) — операция КГБ и вооружённых сил СССР в приграничных районах Афганистана в ходе Афганской войны.
 Операция «Возмездие» (2022) — операция азербайджанской армии в Нагорном Карабахе в августе 2022 года.
 Операция «Возмездие» (Operation Rogue) — американский кинофильм.

См. также 
 Операции возмездия